Waringscher Satz bezeichnet:

 Waringscher Satz (Analysis)
 Hilbert-Waringscher Satz